

Чапаєвка — село, Жамбильський район, Північноказахстанська область
 Чапаєвка — село, Сарикольський район, Костанайська область

Чапаєвка — село, Дрокійський район

Чапаєвка — річка в Самарській області, ліва притока Волги
 Чапаєвка — селище, Алатирський район, Чувашія
 Чапаєвка — селище, Грачовський район, Оренбурзька область
 Чапаєвка — село, Кваркенський район, Оренбурзька область
 Чапаєвка — село, Новоорський район, Оренбурзька область
 Чапаєвка — селище, Первомайський район, Оренбурзька область

Чапаєвка — село, Автономна Республіка Крим, Совєтський район

 Чапаєвка — колишнє село Іванківського району Київської області, виключено з облікових даних 19 серпня 1999 року
 Чапаєвка — колишня назва села Малі Коростівці (Вінницька область, Жмеринський район)
 Чапаєвка — колишня назва села Надросся (Вінницька область, Погребищенський район)
 Чапаєвка — колишня назва села Степове (Дніпропетровська область, Криворізький район)
 Чапаєвка — колишня назва села Лозуватське (Дніпропетровська область, Криничанський район)
 Чапаєвка — колишня назва села Благодатне (Дніпропетровська область, Широківський район)
 Чапаєвка — колишня назва села Миколаївка (Житомирська область, Лугинський район)
 Чапаєвка — колишня назва села Тарасівка (Запорізька область, Вільнянський район)
 Чапаєвка — колишня назва села Воскресенка (Запорізька область, Пологівський район)
 Чапаєвка — колишня назва села Благодатне (Запорізька область, Токмацький район)
 Чапаєвка — колишня назва села Калинове (Київська область, Таращанський район)
 Чапаєвка — колишня назва села Залізничне (Луганська область, Ровеньківська міська рада)
 Чапаєвка — колишня назва села Щасливе (Миколаївська область, Березанський район)
 Чапаєвка — колишня назва села Малий Куяльник (Одеська область, Подільський район)
 Чапаєвка — колишня назва села Ставки (Одеська область, Подільський район)
 Чапаєвка — колишня назва села Мар'янівка (Полтавська область, Великобагачанський район)
 Чапаєвка — колишня назва села Діброва (Полтавська область, Диканський район)
 Чапаєвка — колишня назва села Мальці (Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район))
 Чапаєвка — колишня назва села Малинівка (Полтавська область, Семенівський район)
 Чапаєвка — колишня назва села Зелене (Харківська область, Сахновщинський район)
 Чапаєвка — колишня назва села Калинівка (Хмельницька область, Красилівський район)
 Чапаєвка — колишня назва села Благодатне (Черкаська область, Золотоніський район)
 Чапаєвка — колишня назва села Панський Міст (Черкаська область, Монастирищенський район)
 Чапаєвка — колишня назва селища Садове (Чернігівська область, Менський район)
 Чапаєвка — колишня назва Віти-Литовської — історичної місцевості та мікрорайону Києва